

Acronimi 
 Ragioneria Generale dello Stato – Dipartimento del Ministero dell'economia e delle finanze
 Radio Giornale di Sicilia – Stazione radiofonica siciliana

Codici 
 rgs – codice ISO 639-3 della lingua souther roglai